Лазівська сільська рада — Закарпатська область, Воловецький район
 Лазівська сільська рада — Закарпатська область, Тячівський район